Cam Dineen (né le  à Toms River, dans l'état du New Jersey aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2014, il commence sa carrière avec les Storm de Tri-City dans la USHL. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2016 dans la Ligue nationale de hockey par les Coyotes de l'Arizona en , en . Il passe professionnel avec les Roadrunners de Tucson dans la Ligue américaine de hockey en 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2014-2015 || Storm de Tri-City || USHL||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 							
|2014-2015 || Rockets du New Jersey || ||39 ||11 ||30 ||41 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2015-2016 || Battalion de North Bay || LHO ||68 ||13 ||46 ||59 ||18 ||11 ||0 ||8 ||8 ||0
|-
|2016-2017 || Battalion de North Bay || LHO ||29 ||6 ||8 ||14 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Battalion de North Bay || LHO ||39 ||11 ||25 ||36 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Sting de Sarnia || LHO ||26 ||9 ||19 ||28 ||0 ||12 ||1 ||3 ||4 ||0
|-
| 2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH ||57 ||3 ||9 ||12 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH|| 57 ||5 ||9 ||14 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 		
|-
| 2020-2021 || Roadrunners de Tucson || LAH|| 22 ||3 ||7 ||10 ||4 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 	
|-
| 2021-2022 || Coyotes de l'Arizona || LNH ||  || 
|-
| 2021-2022 || Roadrunners de Tucson || LAH ||  ||

Références 

Naissance en juin 1998
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de l'Arizona
Joueur du Battalion de North Bay
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Roadrunners de Tucson
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Coyotes de l'Arizona